В этой статье находятся составы, заявленные на чемпионат мира по футболу среди молодёжных команд 1979 федерациями соответствующих стран.

Максимальное разрешенное количество футболистов в заявке — 18.

Группа A

Испания

Алжир

Мексика

Япония

Группа B

Аргентина

Польша

Югославия

Индонезия

Группа C

Парагвай

Португалия

Южная Корея

Канада

Группа D

Уругвай

СССР

Венгрия

Гвинея

Примечания

Ссылки 
 Составы команд на сайте FIFA.com 

1979